Эрхарт (, ), Эргарт — английская и немецкая фамилия.

Известные носители:

 Эрхарт, Амелия (1897—1937) — известная американская писательница и пионер авиации; первая женщина-пилот перелетевшая Атлантику.
 Эрхарт — минилуна Сатурна.
 Эрхарт, Готтлиб фон (1763—1826) — немецкий врач, штадт-физик в Меммингене, автор ряда трудов по медицине.
 Эрхарт, Якоб Фридрих (1742—1795) — немецко-французский ботаник, миколог и фармацевт.

См. также 
 Эрхард
 Эрхардт

Примечания